

Persone
 Ante Šarić (1984) – scacchista croato
 Daniel Šarić (1972) – ex calciatore croato
 Danijel Šarić (1977) – pallamanista bosniaco naturalizzato qatariota
 Dario Šarić (1994) – cestista croato
 Dragana Šarić, in arte Bebi Dol (1962) – cantante serba
 Dragiša Šarić (1961-2008) – cestista e allenatore di pallacanestro serbo
 Elvis Sarić (1990) – calciatore croato naturalizzato bosniaco
 Ivan Šarić (1990) – scacchista croato
 Miroslav Šarić (1986) – calciatore croato
 Nikola Sarić (1991) – calciatore bosniaco naturalizzato danese
 Samir Šarić (1984) – calciatore bosniaco
 Sandra Šarić (1984) – taekwondoka croata
 Tomislav Šarić (1990) – calciatore croato

Pagine correlate
 Saric
 Sarıca